Miejscowości w USA:
 Maple Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
Gminy w USA:
 Maple Lake (ang. Maple Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright